Налёт

Военное дело 
Налёт, в военном деле — способ ведения боевых действий, стремительное (внезапное, неожиданное)  или результат такого нападения:
 кавалерийский налёт или набег, у англосаксов — .
 воздушный налёт
 огневой налёт (артиллерийский налёт, артналёт) — сильный артиллерийский (миномётный) обстрел.
 налёт часов — совокупная продолжительность полётов лётчиков.

Иное 
 бандитский налёт — бандитское нападение с целью грабежа.
 «Налёт» — российский телесериал.
 налёт, чего либо на предмете — тонкий слой чего-либо на поверхности.
 налёт, как признак — слабо выраженный  чего либо, например: налёт усталости на лице человека.

См. также